Der Kanton Orgelet war bis 2015 ein französischer Kanton im Département Jura und in der damaligen Region Franche-Comté. Er umfasste 23 Gemeinden im Arrondissement Lons-le-Saunier; sein Hauptort (frz.: chef-lieu) war Orgelet. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten im März 2015 seine Auflösung. Vertreter im conseil général des Départements war zuletzt von 2008 bis 2015 Michel Balland.

Gemeinden

Bevölkerung 

Orgelet
Aufgelöst 2015